Marie de Jésus est un nom en religion qui peut désigner différentes personnes :

Personnalités portant ce nom

 Sainte Marie (mère de Jésus), en grec Μαριαμ, Mariam, en araméen Maryam, en hébreu Myriam מרים, en arabe Myriam مريم, fille juive de Judée, est la mère de Jésus de Nazareth. 
 Mère Marie de Jésus (?, ?), fondatrice d'un couvent de carmélites réformées un an après Thérèse d'Avila à Alcalá de Henares. Thérèse la cite de façon élogieuses dans son ouvrage en indiquant que Marie de Jésus l'a soutenue et encouragée dans son projet de réforme. Elle entre au couvent d'Alcala à partir de 1567.
 Bienheureuse Marie de Jésus ou Maria Lopez de Rivas (1560-1640), religieuse carmélite déchaussée espagnole, fille spirituelle de sainte Thérèse d'Avila. Elle entre au carmel de Tolède en 1577.
 Vénérable Sœur Marie de Jésus ou María de Jesús de Ágreda, née María Fernandez Coronel (1602-1665), religieuse espagnole franciscaine de l'ordre de l'Immaculée-conception (conceptionnistes déchaussées, placées sous la juridiction des Frères Mineurs). Elle fut abbesse de Ágreda et mystique.
 Mère Marie de Jésus née Sophie Brochet de La Rochetière (1776-1842), religieuse catholique française, fondatrice de la congrégation des sœurs de Marie-Thérèse.
 Sainte Marie-Eugénie de Jésus, née Anne-Eugénie Milleret de Brou (1817-1898), religieuse catholique française, fondatrice de la congrégation apostolique des Religieuses de l'Assomption.
 Bienheureuse Marie Thérèse de Jésus née Maria Scrilli  (1825-1889). Fondatrice de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Mont Carmel.
 Bienheureuse Marie de Jésus Crucifié, ou Mariam Baouardy (1846-1878), religieuse carmélite libanaise.
 Bienheureuse Marie de Jésus ou Marie Deluil-Martiny (1841-1884), religieuse qui fonda l'Association de la Garde d'Honneur du Sacré Cœur, aujourd'hui appelée Association de la Présence au Christ 
 Bienheureuse Marie de Jésus ou Émilie d'Oultremont, Barone d’Hooghvorst (1818-1878), fondatrice de la Société de Marie-Réparatrice ou Sœurs de Marie-Réparatrice.
 Bienheureux Bernard-Marie de Jésus, ou César Silvestrelli'' (1831-1911), religieux de l'ordre passionniste catholique italien.

Références

Nom en religion
Religieux catholique